El Bosc Comunal de Banyuls de la Marenda, o d'en Jordà, és un bosc del terme comunal de Banyuls de la Marenda, a la comarca del Rosselló (Catalunya del Nord).

Està situat a prop de l'extrem meridional del terme banyulenc, en el circ de muntanyes delimitat al nord-oest pel Puig del Torn, al sud-oest pel Puig d'en Jordà i el Puig de les Barbes del Boc, i al sud pel Puig de Taravaus, al capdamunt de la vall del Rec del Coll del Torn, i el travessen, a més, els recs d'en Jordà i de Verners, entre d'altres de més petits.

El bosc està sotmès a una explotació gestionada per la comuna d'Argelers. Té el codi identificador de l'ONF (Office National des Forêts) F16231G.

Referències

Notes

Bibliografia

Enllaços externs 
 Pàgina web del Bosc Comunal de Banyuls de la Marenda
 Una altra pàgina web d'aquest bosc

Boscs del Rosselló
Geografia de Banyuls de la Marenda